Сен-Савиньен () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Приморская Шаранта. Входит в состав округа Сен-Жан-д’Анжели. Население кантона на 2006 год составляло 7005 человек.

Код INSEE кантона 1733. Всего в кантон Сен-Савиньен входят 11 коммун, из них главной коммуной является Сен-Савиньен.

Коммуны кантона 

 Анпон — население 276 чел.
 Аршинже — население 597 чел.
 Бор (Приморская Шаранта) — население 1231 чел.
 Шандолан — население 381 чел.
 Фенью — население 120 чел.
 Гранжан — население 246 чел.
 Ле-Мён — население 263 чел.
 Ле-Нуйе — население 623 чел.
 Сен-Савиньен — население 2384 чел.
 Тайян — население 151 чел.
 Тайбур — население 733 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта